Дискография американской поп-группы Backstreet Boys.

Группа состоит из пяти человек: Ник Картер, Эй Джей Маклин, Брайан Литтрелл, Хауи Дороу, Кевин Ричардсон. Наряду с Led Zeppelin и Sade, Backstreet Boys являются одной из трёх групп, первые 7 альбомов которых стартовали в первой десятке хит-парада альбомов в США. Начиная с одноимённого дебютного альбома 1996 года, группа продала около 130 миллионов экземпляров своих записей.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Синглы

Видео 
 1998 The Video
 1998 Live in Concert
 1998 All Access Video
 1998 A Night Out With the Backstreet Boys
 1999 Homecoming — Live in Orlando
 2001 Around the World
 2001 The Video Hits — Chapter One
 2005 Never Gone:The Videos
 2010 This Is Us Tour:Live In Japan Bodokan Arena

Видеоклипы

Примечания 

Backstreet Boys
Backstreet Boys
Backstreet Boys